Stambanan kan syfta på: 

Stambanan, Finland
Västra stambanan
Södra stambanan
Norra stambanan
Stambanan genom övre Norrland
Nordvästra stambanan

Se även

Stambana